Auricélio Penteado nasceu em São Paulo e ficou na história da propaganda como o fundador, em 1942, do IBOPE, o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, que, por muito tempo, foi o único aferidor de audiência do rádio e da televisão no Brasil. 

A ideia de fundar o IBOPE surgiu após Auricélio estudar no American Institute of Public Opinion, nos Estados Unidos, interessado em documentar a audiência da sua Rádio Kosmos.

Ligações externas
Ibope (história)

Estatísticos do Brasil
Naturais da cidade de São Paulo